Bart Claessen (1980), Nederlandse producer en dj, bekend als Barthezz
 Jacques Claessen (1942), Belgische atleet
 Pauline Claessen (1980), Nederlandse atlete
 Roger Claessen (1941-1982), Belgische voetballer

Zie ook 
 Claessens (doorverwijspagina)